Fū Hōōji (鳳凰寺 風) (Anaís en el doblaje para Hispanoamérica, y Anaís Araujo en el doblaje para España), es una de las protagonistas del anime Magic Knight Rayearth, es una de las tres chicas que en una excursión escolar es enviada a Cephiro para convertirse en Guerrera Mágica. Su cumpleaños es el 12 de diciembre.

Historia 
Fū se encuentra en una excursión con sus amigas del colegio cuando de repente una luz intensa aparece y ella en compañía de otras dos chicas es enviada al extraño mundo de Cephiro en donde prácticamente se termina enterando de su misión y deber de convertirse en Guerrera Mágica. 

Es entonces donde Fū, Hikaru y Umi emprenden el viaje al Bosque del Silencio tras haber sido atacadas por Alcycone, una vez allí descubren la guarida de Presea y Mokona enterándose de que Presea es la encargada de darles sus armas, de las cuales ella obtiene su arco y sus flechas, después su siguiente tarea es encontrar el material con el cual harán su espada: el escudo, pero la tarea no se le es fácil cuando son atacadas por criaturas extrañas de las cuales son salvadas a tiempo por Ferio un espadachín del cual Fū parece enamorarse aunque no parezca admitirlo, posteriormente ella manifiesta por primera vez sus poderes mágicos del control del viento logrando salvar a Umi de morir. Días después ella en compañía de las chicas logra llegar a la Fuente de la Eternidad de la cual logran encontrar el escudo y pasar la prueba que dicho material les hizo pasar, después de esto Fū, Hikaru y Umi llegan inmediatamente con Presea para que ella termine con sus espadas, pero las cosas se complican cuando Ascot envía a unos de sus monstruos consiguiendo matar a Presea, las chicas después de presenciar esta tragedia quedan devastadas en especialmente Hikaru.

Más tarde Fū inesperadamente vuelve a encontrarse con Ferio pero no en un situación favorable puesto que este solo estaba guiándolas a una trampa preparada por Ascot, sin embargo a pesar de que Ferio las entregó a Ascot, Ferio usa la joya mágica que le dio a Fū para distraer a la criatura de Ascot y últimamente sacrificarse por Fū, sin embargo ella recuerda sus sentimientos por él y con ello logra hacer que su espada evolucione consiguiendo matar al monstruo y salvar a Ferio. Después de que el Genio Seres fuera despertado por Umi, Fū vuelve a encontrarse con Ferio quien esta vez las guía a un pueblo donde se deben enfrentar al problema de desaparecer antes de que Caldina se entere de que están vivas, Ferio entonces elabora un plan de distracción para asegurar la protección de Fū y últimamente consiguen salir del pueblo. Posteriormente cuando Hikaru y Umi terminan bajo el encanto de Caldina, Fū con el poder de su amistad logra hacerla cambiar de parecer y hace nuevos amigos. Varios días después ella es la segunda en despertar a su mashin Windom, Genio que logra derrotar a Nova cuando éste se encontraba a punto de acabar con Hikaru, Umi y Ferio. 
Finalmente cuando es el turno de Hikaru por despertar a su mashin, ella y Umi son atacadas por Zagato, sin embargo cuando Hikaru demuestra la fuerza de su corazón ella consigue convertirse en Guerrera Mágica junto con Fū y Umi, la batalla con Zagato toma lugar y Fū en compañía de la fe que las tres se tuvieron mutuamente logran acabar con Zagato, pero más tarde al igual que las demás se entera de que la verdadera misión consistía en asesinar a Esmeralda por haber perdido la fe de orar por Cephiro, y Fū junto con Hikaru y Umi forzosamente la matan, después de este acto las tres regresan a Tokio.

Segunda temporada 
Fū al igual que sus amigas al regresar a la Tierra ella lleva su vida normal que la hace sentir incómoda y muy mal sobre todo por el último acto que hizo en Cephiro, sin embargo cuando ellas son convocadas una vez más por hasta ahora alguien desconocido a Cephiro, Fū demuestra estar altamente contenta de tener la oportunidad de estar nuevamente en su lugar preferido y acepta la misión de unirse con las chicas una vez más para proteger a Cephiro de los invasores, conociendo a cada uno de los extravagantes pero poderosos invasores que esperan convertirse y adueñarse del pilar de Cephiro.
Cuando Hikaru desgraciadamente pierde su espada, Fū junto con Umi se ven en la obligación de llevarla al Palacio y enfrentarse a unos nuevos visitantes, en el progreso ella es secuestrada por Aska de Faren. Una vez en la Nave ella es cortés con Aska y se presenta narrándole las exigencias de Aska, sin embargo ella hace una apuesta con Aska, su libertad a cambio del mashin Windom. Aska muy confiada acepta pero posteriormente pierde mientras que Fū con sus grandes habilidades intenta escapar aún contra los deseos de Aska. Finalmente Fū logra convencer a Aska de olvidarse de la ambición de ser el Pilar de Cephiro puesto que conlleva una vida solitaria y sin amor lo que hace reflexionar a Aska.

Personalidad 
Analítica, educada y tímida, Fū a menudo demuestra ser una chica muy amable y con un corazón de oro que la hace preocuparse por las personas que más estima y quiere, es muy leal y simpática, también es la más intelectual de las tres pero aun así ella expone sus dudas y escepticismo ante la misión de volverse Guerrera Mágica, sin embargo al igual que Umi y Hikaru desarrolla un cariño especial por sus compañeras y acepta su deber de proteger a Cephiro.

Curiosidades 
 En el episodio 8 de Shin Cutey Honey, Honey Kisaragi se transforma en ella.

Referencias 
 Fan site sobre Las Guerreras Mágicas (en español)

Hououji Fuu